Sokić ist der Familienname folgender Personen:

 Ljubica Sokić (1914–2009), jugoslawische Malerin
 Ružica Sokić (1934–2013), jugoslawische bzw. serbische Schauspielerin
 Sreten Sokić (* 1945), serbischer Politikwissenschaftler